Unternehmen Edelweiß bezeichnet verschiedene militärische Operationen im Zweiten Weltkrieg:
 Unternehmen Edelweiß (Kaukasus), 1942 durchgeführte Operation als Teil des Deutsch-Sowjetischen Kriegs
 Unternehmen Edelweiß (Grönland), 1944 durchgeführte Operation in Grönland
 Unternehmen Edelweiß II, 1944 durchgeführte Operation in Grönland

Unternehmen Edelweiß bezeichnet zudem:
 Unternehmen Edelweiß (Film), deutscher Film von 1954

Siehe auch:
 Edelweiss (Unternehmen), Schweizer Käsehersteller